Selimiye Moskee (Veghel) - moskee in Veghel
 Selimiye-moskee - moskee in Edirne, Turkije
 Selimiye-moskee (Nicosia) - moskee in Nicosia, Cyprus